Peyrière steht für:

 Peyrière, eine Gemeinde im französischen Département Lot-et-Garonne

Peyrière ist der Familienname folgender Personen:

 Honoré Théodore Maxime Gazan de la Peyrière (1765–1845), französischer General der Koalitionskriege